Mănăstirea Recea se poate referi la:

 Mănăstirea Recea (județul Vrancea)
 Mănăstirea Recea (județul Mureș)